Švýcarská hokejová liga - sezóna 2003/2004. Vítězem se stal tým SC Bern.

Konečná tabulka základní části

Play off

Play out 

EHC Basel rovnou sestoupil do Nationalligy B. HC Lausanne bude hrát baráž.

Baráž
 HC Lausanne (předposlední z play out) - EHC Biel (vítěz Nationalligy B) 4:0 na zápasy

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2003
Lední hokej v roce 2004